George Platt Lynes (1907-1955), un photographe américain ;
 Hubert Lynes (1874-1942), un amiral britannique ;
  (né en 1967), un acteur australien ;
 Roy Lynes (né en 1943), un musicien britannique.